Прис — многозначный термин.

Топоним 
 Прис () — коммуна во Франции.
 Прис — село в Цхинвальском районе Южной Осетии.

Фамилия 
  (1907—1964) — британский биохимик, член Эдинбургского королевского общества (с 1949).
  (1906—1992) — американский писатель и фольклорист.
 Прис, Герберт — британский политик, мэр Вулвергемптона (1963—1964).
 Прис, Джоанна — американский гримёр, лауреат Прайм-таймовой премии «Эмми» за лучший грим (без искусственных накладок) (2007).
  (род. 1963) — британский футболист, обладатель Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Лутон Таун» (1988).
  (род. 1976) — британский футбольный вратарь и тренер, игрок чемпионата Дании в составе клуба «Силькеборг» и чемпионата Исландии в составе «Кеблавика».
 Жан Прис-Марс ((, 1876—1969) — гаитянский писатель, государственный, общественный и политический деятель, дипломат.
 Прис, Иан (род. 1982) — британский снукерист.
  (1928—2004) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании по плаванию на 200 м вольным стилем (1952).
 Прис, Лоретта — британский телепродюсер, лауреат Телевизионной премии BAFTA за мыльную оперу (2021).
  (род. 1949) — британский регбист, обладатель Кубка Регбийного союза в составе клуба «Ковентри» (1973).
 Прис, Роберт — британский политик, мэр Херефорда (2006—2007), административного центра графства Херефордшир.
  (род. 1968) — британский футболист и тренер, главный тренер клуба чемпионата Уэльса «Ньютаун» (2003—2006).
  (род. 1947) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
 Прис, Теренс (ок. 1903 — не ранее 1948) — американский игрок в поло, финалист Открытого чемпионата США в составе клуба «Харрикейнз» (1931)
 Прис, Уильям Генри (1834—1913) — британский электротехник и изобретатель.
  (1921—2007) — американский редактор, главный редактор 15-го издания «Энциклопедии Британника» (1964—1975).
 Прис, Хелен — британская фигуристка, бронзовая медалистка чемпионата Великобритании (1993).
  (род. 1967) — британский футболист, финалист Кубка Уэльса в составе клуба «Рексем» (1991).
 Прис — британский кикбоксер, серебряный медалист чемпионата мира в весе до 57 кг (1991).

См. также 
 
 
 Присс